ТСГ — многозначная аббревиатура:
 ТСГ — терминал сжиженного газа, терминал по перевалке сжиженного газа
 ТСГ — тиреоид-стимулирующий гормон
 ТСГ — тироксин-связывающий глобулин
 ТСГ — транспортная система города
 ТСГ — Транс Сервис Групп
 ТСГ — Транс-Сибгрупп
 ТСГ — транспортная система города

См. также 
  — аббревиатура латиницей